Bardstown bezeichnet 

 ein Titularbistum, siehe: Titularbistum Bardstown
 Bardstown (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bardstown (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bardstown Junction (Kentucky)